Solent – braccio di mare che separa l'Isola di Wight dalla terraferma della Gran Bretagna
 Short Solent – idrovolante
 Solent – fiocco più piccolo di una vela genoa
 HMS Solent – nome assegnato a due navi della Royal Navy
 Solent – aroma di tabacco inglese venduto dalla danese MacBaren Tobacco
 Southampton Solent University – Università presso Southampton